Bjursund kan syfta på:

 Bjursund (sund) –  ett sund i Västerviks kommun
 Bjursunds säteri –  ett säteri i Loftahammars socken, Västerviks kommun